Ponikve est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Ponikve, un village situé dans la municipalité de Čajniče et dans la République serbe de Bosnie ;
Ponikve, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Ponikve, une localité située dans la municipalité de Bakar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Ponikve, une localité située dans la municipalité d'Ogulin, comitat de Split-Dalmatie ;
en Serbie
Ponikve, un village situé dans la municipalité de Golubac, district de Braničevo ;
en Slovénie
Ponikve, une localité située dans la commune de Brežice ;
Ponikve, une localité située dans la commune de Cerknica ;
Ponikve, une localité située dans la commune de Dobrepolje ;
Ponikve, une localité située dans la commune de Sežana ;
Ponikve, une localité située dans la commune de Tolmin.